Il Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 14ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1990, e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1990. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California: quello maschile dal 5 all'11 marzo, quello femminile dal 26 febbraio al 4 marzo 1990.

Campioni

Singolare maschile 

 Stefan Edberg ha battuto in finale  Andre Agassi, 6–4, 5–7, 7–6, 7–6

Singolare femminile 

 Martina Navrátilová ha battuto in finale  Helena Suková, 6–2, 5–7, 6–1,

Doppio maschile 

 Boris Becker /  Guy Forget hanno battuto in finale  Jim Grabb /  Patrick McEnroe, 6–4, 6–3

Doppio femminile

 Jana Novotná /  Helena Suková hanno battuto in finale  Gigi Fernández /  Martina Navrátilová, 6–2, 7–6(6)

Collegamenti esterni

ATP Tour 1990
Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990